Jahangirpur może dotyczyć:
 Jahangirpur – miasto w północno-wschodnich Indiach w stanie Bengal Zachodni
 Jahangirpur – miasto w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh